Ring 3 kan henvise til flere artikler.

 Ring 3 (Helsingør) – en ringvej i Helsingør.
 Ring 3 (København) – en ringvej i Københavns forstæder.
 Ring 3 (Odense) – en ringvej i Odense.
 Ring 3 (Silkeborg) – en ringvej i Silkeborg.
 Ring 3 (Aarhus) – en kommende ringvej i Aarhus (2022).
 Motorring 3 – motorvej E47/E55 vest om København.
 Ring 3 Letbane – en kommende letbane i Københavns omegn som forventes åbnet i 2025

Se også 
 Ring tre